Bevis kan henvise til flere artikler:
Bevis (matematik) – er en matematisk metode
Bevis (naturvidenskab) – benyttes ofte om naturvidenskabelige resultater.
Anekdotisk evidens – er et bevis ud fra et enkelt tilfælde, som beskrives som værende sandheden.
Bevis (jura) – bruges juridisk som f.eks. i en retssag.
Bevis (dokument) – om et dokument der dokumenterer opnåelse af en uddannelse e.l.; jf. eksamensbevis.